Longnes (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Longnes (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary